NL, Nl eller nl kan avse:

 NL – en nationalitetsbeteckning för motorfordon från Nederländerna
 NL – en av de två basebolligor som utgör Major League Baseball i USA, se National League
 .nl– toppdomän för Nederländerna
 nl – ISO 639-2 alpha-2 koden för nederländska
 NL – Den kanadensiska provinsen Newfoundland och Labrador